Hip-hop (kultura) – miejska kultura, powstała w afroamerykańskich społecznościach w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Hip-hop (muzyka) – gatunek muzyki rozrywkowej powstały w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Strony ujednoznaczniające